Коннектикут — штат на північному сході США.
 Коннектикут — найдовша річка Нової Англії.
 Коннектикут — озера в північному Нью-Гемпширі.
 «Коннектикут» — американський атомний підводний човен.